Бегач — топоним

 Бегач — село в Менском районе Черниговской области (Украина)
 Бегач — приток Снова (бассейн Днепра) в Черниговской области (Украина)